

Települések

Horvátország
Bratulići falu Barban községben, Isztria megyében
Bratulići falu Marčana községben, Isztria megyében